Carrizo ist der Familienname folgender Personen:

 Amadeo Carrizo (1926–2020), argentinischer Fußballtorhüter
 Antonio Carrizo  (1926–2016), argentinischer Journalist, Radio- und Fernsehmoderator
 José María Carrizo Villarreal (1918–1998), panamaischer Bischof
 Juan Pablo Carrizo (* 1984), argentinischer Fußballtorhüter
 Víctor Hugo Carrizo (1960–2012), argentinischer Schauspieler

Carrizo ist auch der Name eines Indianerstammes der Coahuiltec-Sprachgruppe

Carrizo bezeichnet folgende Orte:
 Carrizo (Arizona), Ort im US-Bundesstaat Arizona
 Carrizo (New Mexico), Ort im Mescalero Apache Reservat im US-Bundesstaat New Mexico